Franqueville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Franqueville (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Franqueville (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia